Pobri su naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Opatije. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Južno je Opatija, jugozapadno su Bregi, sjeverozapadno su Mihotići, sjeveroistočno su Matulji.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji